

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , debutta in prima squadra il 26 maggio 2019 in occasione dell'incontro di Primera División Profesional de Uruguay pareggiato 2-2 contro il .

Nel 2020 viene prestato al  per una stagione; con il club giallorosso gioca una stagione da titolare ottenendo la promozione in prima divisione.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2021.

Note

Collegamenti esterni